«Broken English» — песня, записанная английской певицей Марианной Фейтфулл для её седьмого студийного альбома Broken English (1979). Она была выпущена в качестве второго сингла с альбома 25 января 1980 года на лейбле Island Records. Лирическая тема песни, написанная Фейтфулл, , Джо Мавети, Стивом Йорком и  вращается вокруг терроризма. Вдохновителем песни была Ульрика Майнхоф, соучредитель террористической группы «Фракция Красной армии». Фейтфулл якобы получила идею песни после просмотра документального фильма об этой группе и была заинтригована подзаголовком «Сломанный английский… Разговорный английский» ().

В музыкальном плане «Broken English» — это среднетемповая рок-песня с сильным влиянием музыки новой волны. Она построена вокруг простого ритма гитары с синтезаторными звуковыми эффектами. Вокал Фейтфулл стал хриплым и более низким по сравнению с её ранними работами, что стало результатом тяжелого ларингита в сочетании с курением и злоупотреблением наркотиками в 1970-х годах. Песня «Broken English» получила положительные отзывы музыкальных критиков, которые высоко оценили новое музыкальное направление Фейтфулл, а также политическую тему песни. Несмотря на положительный отзыв, песня не попала в чарты ни в Великобритании, ни в США. Однако ей удалось попасть в топ-40 в других странах, таких как Германия, Новая Зеландия и Швеция.

На песню не было снято сопроводительного видеоклипа, хотя она была использована вместе с песнями «Witches' Song» и «The Ballad of Lucy Jordan» в рекламном короткометражном фильме для альбома, снятом Дереком Джарменом. В феврале 1980 года Фейтфулл исполнила эту песню на шоу Saturday Night Live. Во время этого печально известного выступления её голос надломился, и она, казалось, даже напрягалась, чтобы выговорить слова. Песня прозвучала в фильме «» (1980) и была перепета многими исполнителями, такими как , английская группа , The Mars Volta и японская группа .

Композиция 

«Broken English» — это рок-песня с сильным влиянием музыки новой волны. Песня написана в простой временной сигнатуре 4/4, с темпом 122 удара в минуту.

Отзывы критиков 
Песня получила положительные отзывы музыкальных критиков.  из AllMusic высоко оценил вокал Фейтфулл, но раскритиковал электронное звучание песни. Pitchfork включил песню в свой список «200 лучших песен 1970-х» под номером 200.

Концертные исполнения 
В феврале 1980 года Фейтфулл исполнила песню на шоу Saturday Night Live.

Список композиций и форматы 

UK 12" vinyl
 A. «Broken English» (Long Version) — 5:54
 B. «Why’d Ya Do It» — 6:35

UK 7" vinyl
 A. «Broken English»
 B. «What’s the Hurry»

US 7" vinyl
 A. «Broken English» (Edit) — 3:00
 B. «Brain Drain» — 4:12

European 12" vinyl (переиздание 1982 года)
 A. «Broken English» (Long Version)
 B. «Sister Morphine»

Участники записи 
 Марианна Фейтфулл — вокал, автор песни
 Марк Миллер Манди — продюсер,
  — автор песни
 Джо Мавети — автор песни
 Стив Йорк — автор песни
  — автор песни
 Боб Поттер — звукорежиссёр
 Эд Такер — микширование
Сведения взяты из буклета альбома.

Чарты

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Песни Марианны Фейтфулл
Песни новой волны
Песни 1979 года
Синглы Island Records